Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 7 au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betty Stöve et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1979
Italie
Internationaux Italie
Internationaux Italie 1979
Tennis en mai 1979